Vano – spazio definito risultante dalla suddivisione interna di un'unità immobiliare
 Vano – spazio all'interno di un mezzo di trasporto destinato a specifiche funzioni
 Vano – spazio all'interno del case di un computer destinato ad ospitare un drive o altre tipologie di dispositivi
 Vano – lingua diffusa un tempo in provincia di Temotu, sull'isola di Vanikolo